Beaverdam puede referirse a los siguientes lugares:
 Beaverdam (Nevada), lugar designado por el censo en el condado de Lincoln, estado estadounidense de Nevada.
 Beaverdam (Ohio), villa en el condado de Allen, estado estadounidense de Ohio.
 Beaverdam Lake-Salisbury Mills, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Orange en el estado estadounidense de Nueva York.
 Municipio de Beaverdam , varios municipios en el estado estadounidense de Carolina del Norte.